Favor ist der Name von

 Donald Favor (1913–1984), US-amerikanischer Hammerwerfer 
 Suzy Favor Hamilton (* 1968), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin